Открытый чемпионат Ванкувера в мужском парном разряде проводится в восьмой раз. В сетке основных соревнований 16 пар, две из которых попали сюда по специальному приглашению от организаторов, а ещё две прошли дополнительный отборочный турнир.

Бельгийцы Максим Отом и Рубен Бемельманс — победители соревнований.

Посев 

  Джон-Пол Фруттеро /  Раджив Рам (Четвертьфинал)
  Колин Эбелтайт /  Джордан Керр (Первый раунд)

<li>  Равен Класен /  Изак ван дер Мерве (Четвертьфинал)
<li>  Джон Пирс /  Джон-Патрик Смит (Финал)

Основной турнир

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Ванкувера по теннису 2012